est le deuxième album du groupe de rock japonais Mucc, sorti le  au Japon. L'édition française, accompagnée d'un DVD, sort le  sous le label Soundlicious.

La pochette des différentes éditions d'Homura Uta a été dessinée par le mangaka Junji Itō.

Liste des titres

Notes et références 

Album musical sorti en 2002
Album de Mucc